Shameless (Reino Unido), premiada série britânica
 Shameless (Estados Unidos), remake norte-americano da série original
 Shameless (canção de Billy Joel)
 Shameless (canção de Camila Cabello)

Desambiguação